Erik Grafström kan syfta på:

* Erik Grafström (militär) (1875–1952), svensk militär, politiker och översättare
 Erik Grafström (ämbetsman) (1914–1991), svensk ämbetsman, generaldirektör för Statens Vattenfallsverk 1958–1970